

Patronyme 
 Jacques Colombat (né en 1940), réalisateur de films d'animation français.
 Marc Colombat de L'Isère (1797-1851), médecin français.